Karkowo ist der Name

 eines Dorfes in der polnischen Wojewodschaft Westpommern, Powiat Kołobrzeski, siehe Karkowo (Gościno)
 eines Dorfes in der polnischen Wojewodschaft Westpommern, Powiat Stargardzki, Gemeinde Chociwel
 eines Sees in der polnischen Wojewodschaft Westpommern, Powiat Stargardzki, siehe Karkowo (See)